Tokaj beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Tokaj
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Tokaj
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Tokaj
den Asteroid, siehe (209791) Tokaj
einen Familiennamen
Michał Tokaj (* 1974), polnischer Jazzmusiker